5. Атлетски митинг Прифонтејн класик 2014. је трећи  од 14 атлетских митинга ИААФ Дијамантске лиге 2014, одржан 30. и 31. маја 2014. на стадиону Хејвард Филду у Јуџину, (САД).

Резултати

Мушкарци

Жене

Резултати по дисциплинама

Мушкарци

100 м 
Ветар +2,7 м/с

800 м

5.000 м

Жене

200 м 
Ветар +1,5 м/с

400 м

Скок удаљ

Бацање диска

Скок увис

Остале дисциплине 
Ово су дисциплине које су биле на програму митинга али нису бодоване за Дијамантску лигу.

Мушкарци

Бауерманова миља

Жене

Две миље

Референце

Спољашње везе 
 Сајт ИААФ Дијамантске лиге
 Резултати такмичења сајт ИААФ

Атлетски митинг Прифонтејн класик
ИААФ Дијамантска лига 2014.